Jonathan Moffett (ur. 1954) – amerykański perkusista
 Jonathan Moffett (ur. 1937) – irlandzki rugbysta